Nexus:

 Nexus — первый в мире гипертекстовый веб-браузер для компьютера NeXT, разработан Тимом Бернерс-Ли.
 Google Nexus — линейка мобильных Android-устройств (смартфонов и планшетов), выпускаемая Google.
 
 The Nexus — второй альбом шведско-датской группы Amaranthe, вышедший в 2013 году.

См. также 
 Нексус